Kemminghausen steht für
 den Dortmunder Stadtteil Kemminghausen
 den Germanisten Karl Schulte Kemminghausen (1892–1964)